Kossuth Lajos (1802–1894) magyar államférfi, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc szellemi vezére, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke

Földrajz
 Kossuth, korábbi település, ma Turócszentmárton városrésze (Szlovákia)
 Kossuth megye, közigazgatási egység Iowa államban (Amerikai Egyesült Államok)
 Kossuth (Mississippi), falu az amerikai Mississippi állam Alcorn megyéjében
 Kossuth (Ohio), település az amerikai Ohio állam Auglaize megyéjében
 Kossuth (Pennsylvania), település az amerikai Pennsylvania állam Clarion megyéjében
 Kossuth (Wisconsin), város az amerikai Wisconsin állam Manitowoc megyéjében
 Nemeskosút, község a Nagyszombati kerületben, a Galántai járásban (Szlovákia)

Egyéb
 Kossuth, családnév
 Kossuth, barlangok
 Kossuth, füstszűrő nélküli magyar cigarettamárka (1948–2013)
 Kossuth-díj, 1948-ban alapított magyar állami kitüntetés
 Kossuth, 1913-ban épült gőzhajó (eredeti nevén: Ferencz Ferdinánd főherczeg)
 Kossuth Kiadó, 1948-ban alapított könyvkiadó
 Kossuth Rádió, a magyar közmédia első számú rádióadója
 90376 Kossuth (2003 VL), a Naprendszer egyik aszteroidája